Gottorf (dänisch, niederdeutsch Gottorp) hat unterschiedliche Bedeutungen:

 eine Linie des norddeutschen Fürstengeschlechts Haus Oldenburg, siehe Schleswig-Holstein-Gottorf
 das Schloss ebendieses Fürstengeschlechts in der Stadt Schleswig, siehe Schloss Gottorf
 Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen
 Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte (Schleswig) auf Schloss Gottorf
 Skulpturenpark Schloss Gottorf
 Amt Gottorf

Siehe auch:
 Gottorfer Riesenglobus
 Gottorfer Codex
 Gottorfer Vergleich, siehe Gottorper Vertrag